Pierre Durand (1700-1732), pasteur du désert français ;
Pierre-Toussaint Durand de Maillane (1729-1814), avocat, magistrat et homme politique français ;
 Pierre Durand (1820-1878), homme politique français ;
  (1883-1956), général, directeur de l'école polytechnique ;
 Pierre Durand (1923-2002), communiste, résistant, journaliste et historien français ;
 Pierre Durand (1931-2016), général, directeur de l’école nationale d'équitation ;
 Pierre Durand, (1933-1994), journaliste et personnalité du Front national ;
 Pierre Durand, (1955-), champion olympique d'équitation français ;
 Pierre Durand (1975-), guitariste français.

Autres 
 Pierre Durand, torpilleur français.